Boet (filòsof estoic), filòsof estoic grec v. s. III aC)
 Boet (filòsof epicuri), filòsof epicuri i geòmetra grec 
 Boet (filòsof platònic), filòsof platònic i gramàtic grec (s. IV aC)
 Boet Sidoni, filòsof peripatètic fenici (s. I aC)
 Boet (poeta), poeta grec 
 Boet (escultor), escultor i gravador grec de Calcedònia
 Simó, fill de Boet Summe Sacerdot d'Israel al 
 Boet (eina), eina de fuster i ebenista
 Herodes Boet o Herodes Filip II , fill d'Herodes el Gran